Martina Navrátilová e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodforde ha partecipato in coppia con Meredith McGrath.

McGrathn e Woodforde hanno perso nei quarti di finale contro Pam Shriver e Byron Black.

Helena Suková e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 3–6, 7–5, 6–3 Lori McNeil e T. J. Middleton.

Teste di serie

 Patty Fendick /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Pam Shriver /  Byron Black (semifinali)
 Gigi Fernández /  Cyril Suk (secondo turno)
 Helena Suková /  Todd Woodbridge (campioni)
 Meredith McGrath /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Grant Connell (semifinali)
 Larisa Neiland /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (primo turno)

 Lisa Raymond /  Rick Leach (terzo turno) 
 Debbie Graham /  Patrick Galbraith (primo turno) 
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (quarti di finale) 
 Caroline Vis /  Piet Norval (primo turno) 
 Julie Richardson /  Ken Flach (terzo turno) 
 Kristie Boogert /  David Adams (primo turno) 
n/a 
 Kerry-Anne Guse /  Brad Pearce (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1994
ATP Tour 1994